Die 1. Liga 1954 war die 20. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 14. März und endete am 4. Dezember 1954.

Modus 
Nach dem Rückzug von OWKS Kraków (alle Armeemannschaften außer CWKS Warschau mussten sich zurückziehen) spielte die Liga mit 11 Vereinen. Jedes Team spielte einmal zu Hause und einmal auswärts gegen jedes der zehn anderen Teams und absolvierte dabei 20 Spiele. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1954 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1954
Fußballsaison 1954